Indikatorværdi har flere betydninger:

Indikatorværdier (økologi) – beskrivelse af en plantearts nichekrav

Indikatorværdier (medicin) – graden af målopfyldelse i forhold til behandlingsstandarder

Indikatorværdier (affald) – beskrivelse af en affaldstype ud fra ressourcekrav, energiforbrug og deponibehov